Sauer – denominazione tedesca del fiume Sûre, affluente della Mosella
Sauer GmbH – fabbrica d'armi leggere tedesca
9248 Sauer – asteroide della fascia principale

Persone
Bonifatius Sauer – abate e vescovo cattolico tedesco
Dirk Sauer – chitarrista tedesco
Emil von Sauer – pianista e compositore tedesco
Fred Sauer – regista, sceneggiatore e attore austriaco
Fritz Sauer – ginnasta tedesco
George Sauer – giocatore di football americano statunitense
Gunnar Sauer – ex calciatore tedesco
Joachim Sauer – chimico e fisico tedesco
Joscha Sauer – fumettista tedesco
Louie Sauer – cestista statunitense
Martin Sauer – canottiere tedesco
Peter Sauer – cestista statunitense con cittadinanza greca
Uwe Sauer – ex cestista e allenatore di pallacanestro tedesco

Altro 
 SIG Sauer

Pagine correlate 
 Wilhelm Sauer